Laboratorio mortale (The Hades Factor) – romanzo di Robert Ludlum e Gale Lynds del 2000
Laboratorio mortale (Covert One: The Hades Factor) – serie televisiva del 2006